Ténénan ou Tenenan est un nom propre qui peut désigner :

Prénom
Ténénan est un prénom masculin breton.

Saint chrétien
 Saint Ténénan (+ 635), ou Tinidor, ermite près de Landerneau, puis évêque de l'ancien siège de Léon en Bretagne et confesseur ; fêté le 16 juillet.

Références